Латвия принимала участие в конкурсе песни Евровидение 2013 в Мальмё, Швеция. Представитель был выбран путём национального отбора, состоящего из двух полуфиналов и финала конкурса «Dziesma 2013», организованным Латвийским национальным вещателем «LTV».

Формат отбора 
LTV официально открыл приём заявок на конкурс «Dziesma 2013» с 19 октября по 30 ноября 2012 года. Также в конкурсе 2013 года «LTV» разрешила представлять песни как национальных, так и зарубежных авторов, но исполнители должны иметь гражданство Латвии. Национальный отбор состоял из двух полуфиналов и финала. 30 ноября было объявлено, что LTV получил в общей сложности 122 заявки на участие, что является рекордным количеством пятилетней давности.

Полуфиналы 
Полуфиналы прошли 8 и 9 февраля 2013 года в концертном зале «Palladium», в Риге. Финал состоялся в Вентспилсе, как и в предыдущие годы он прошёл 16 февраля. 11 декабря 2012 года были отобраны 24 песни для участия в полуфиналах конкурса «Dziesma 2013». Распределение на полуфиналы и исполнители стали известны 15 января 2013 года.

Первый полуфинал

Второй полуфинал

Финал

Супер-финал

Примечания 

Страны на «Евровидении-2013»